Cento, bigos literacki – gatunek literacki 
 Cento – miejscowość we Włoszech w prowincji Ferrara
 CENTO – Organizacja Paktu Centralnego